Germanicopoli:
Germanicopoli (Paflagonia), anche nota come Gangra, in Paflagonia, corrisponde alla moderna Çankırı in Turchia;
Germanicopoli (Isauria), anche nota come Clibano, in Isauria,  corrisponde alla moderna Ermenek in Turchia;
Germanicopoli (Bitinia), anche nota come Helgas o Booscoete, in Bitinia.